Itala (motoryzacja)
 Itala (miasto)
 Itala (przekład Biblii)
 Itala (wytwórnia filmowa)